Mosby ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Mosby (Missouri)
 Mosby (Montana)

in Norwegen:
 Mosby (Norwegen)

Mosby ist der Familienname folgender Personen:
 Curtis Mosby (1888–1957), US-amerikanischer Schlagzeuger, Bandleader und Clubbesitzer
 Håkon Mosby (Ozeanograph) (1903–1989), norwegischer Ozeanograph und Meteorologe
 John S. Mosby (1833–1916), US-amerikanischer konföderierter Kommandeur der Kavallerie im Sezessionskrieg, auch bekannt unter dem Namen Gray Ghost
 Marilyn Mosby (* 1980), US-amerikanische Staatsanwältin
 Steve Mosby (* 1976), britischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Mosby-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Mosbytoppen, Berg auf der Bouvetinsel im Südatlantik
 Mosby (Verlag), bedeutender US-amerikanischer Wissenschaftsverlag in St. Louis